Трубниково — название нескольких населённых пунктов:

 Трубниково — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Трубниково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Трубниково — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Трубниково — деревня в Бондарском районе Тамбовской области.
 Трубниково — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Трубниково — деревня в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Трубниково — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Другое 
 Трубниково — железнодорожная платформа на московском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги